Home Sweet Home es la expresión en inglés para «hogar, dulce hogar», puede hacer referencia a:

Películas 
 Home, Sweet Home (película de 1914), una película de 1914 sobre la vida de John Howard Payne.
 Home, Sweet Home (película de 1933), una película británica de Richard Cooper.
 Home Sweet Home (película de 1970), una película Taiwanesa dirigida por Pai Ching-jui.
 Home Sweet Home (película de 1973), una película digirida por Benoît Lamy.
 Home Sweet Home (película de 1981), una película de Jake Steinfeld.
 Home Sweet Home (película de 2005), una película de terror de Hong Kong.

Videojuegos 
 Home Sweet Home (videojuego), un videojuego de Big Blue Bubble para PC y WiiWare
 Home Sweet Home (Videojuego), la primera misión de GTA Liberty City Stories

Música 
 Home! Sweet Home!, una canción de 1823 de Henry Bishop y John Howard Payne.
 Home Sweet Home (canción), una canción de 1994 de Los Pericos.
 Home Sweet Home, canción de Mötley Crüe de 1985.
 Home Sweet Home, un sencillo de Dennis Robbins del álbum de 1992 Man with a Plan.
 Home Sweet Home, un álbum de Terry Manning.
 Home Sweet Home, un álbum de 2005 del rapero británico Kano.
 Home Sweet Home, canción de Carrie Underwood
 Home Sweet Home, el primer álbum del grupo de rap House of Krazees.
 Home Sweet Home Records, una compañía discográfica.

Televisión 
 Home Sweet Home (serie de TV), una sitcom australiana.
 Home Sweet Home, décimo séptimo episodio de la décima temporada de la serie de televisión post-apocalíptica, horror The Walking Dead.